ЦПВ, аббревиатура, может означать:

 ЦПВ-1 (цветное проявляющее вещество-1), N,N-диэтил-п-фенилендиамин сульфат;
 ЦПВ-2 (цветное проявляющее вещество-2), N-этил-N-гидроксиэтил-п-фенилендиамин сульфат.